Прусија се може односити на:
 Пруска, историјска држава
 Пруска (област)
 Војводство Пруска
 Бранденбург-Пруска
 Краљевска Пруска
 Краљевина Пруска
 Источна Пруска, покрајина Краљевине Пруске
 Западна Пруска, покрајина Краљевине Пруске

насеља у Мексику:
 Прусија (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас
 Прусија (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас

Види још 
 Пруска (вишезначна одредница)